Муро́чи — топоним в России:

 Мурочи — улус в Кяхтинском районе Бурятии.
 Мурочи — упразднённое в 2010 году село в Кяхтинском районе Бурятии.

 См. также

 Верхние Мурочи — село в Кяхтинском районе Бурятии.